Procyon est originellement le nom latin d'une étoile. Ce mot, emprunté au grec   (composé de , « avant », et de , « chien »), signifie « le premier Chien », le second étant Sirius (Procyon est le premier parce que cette étoile se lève avant Sirius). Ces deux « Chiens » accompagnent la constellation d'Orion, comme pour les personnages correspondants de la mythologie grecque.

Sciences et techniques 
 En astronautique, PROCYON est une sonde spatiale japonaise expérimentale de très petite taille, lancée en 2014.
 En astronomie, Procyon est l'étoile la plus brillante de la constellation du Petit Chien.
 En biologie, Procyon (les ratons laveurs) est un genre de mammifères carnivores, de la famille des Procyonidés.
 En informatique,  est un langage de programmation pour le développement web, créé par Markje Zöld en 1989.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie grecque, Procyon est l'un des deux chiens accompagnant Orion.

Culture et société 
 Aulus Milonius Procyon est un personnage de la série télévisée française Kaamelott.
 Le professeur Procyon est un personnage du manga Goldorak puis de la série télévisée japonaise du même nom.
 La Planète au trésor : La Bataille de Procyon () est un jeu vidéo de stratégie en temps réel développé par Barking Dog Studios, publié en 2002.
  est le nom de plusieurs navires de l'United States Navy.

Anthroponyme 
 Procyon est un cognomen romain.

Toponyme 
 Les  sont deux lignes de sommets situés à l'est de , sur la côte ouest de la terre de Palmer (Antarctique).